Bacolod peut faire référence à :

Lieux 

Bacolod (Negros occidental),
Bacolod (Lanao du Nord).

Personnalités